Korchlu (Armeens: Կորչլու) is een dorp in Armenië. Het ligt in de provincie Kotayk.

Het dorp is gelegen 16 kilometer ten noordoosten van het centrum van Rayon aan de rechterkant van de rivier Misxana. De naam is afgeleid van het achtervoegsel -lu dat lid van een stam betekent en het dorp heet dus letterlijk "het dorp waar de qorçu wonen". In 1813 had het dorp 82 inwoners, in 1873 170, in 1886 257, in 1897 279, in 1908 300, in 1914 440 en in 1916 342 volgens de volkstellingen. Hierna werden de Azerbeidzjanen in het dorp vermoord door Armeniërs en vluchtten de meeste overlevende inwoners naar elders terwijl Armeniërs zich tussen 1918 en 1920 hier vestigden. In 1922 telde het dorp nog slechts 122 inwoners, in 1926 148, in 1931 195 en in 1987 ongeveer 250.

Plaats in Armenië